Palomares – frazione del comune spagnolo di Cuevas del Almanzora, in Andalusia
 Incidente di Palomares – incidente aeronautico del 1966 con perdita di armi nucleari
 Palomares del Campo –  comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Palomares del Río – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia